

Борискино — село, Матвієвський район, Оренбурзька область
 Борискино — присілок, Чишминський район, Башкортостан